Autisme de haut niveau
Langage de haut niveau
Sportif de haut niveau
Volontaire de haut niveau

Voir aussi 
High Level
Une Délégation de très haut niveau
Bas niveau

en:High Functioning
en:High level